

Населені пункти та їхні частини
 Ружани — село в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ружани — село в гміні Ґроново-Ельблонзьке Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ружани — село в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ружани — частина села Ричень у гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки